Pietà steht für:

 Pietà, die Darstellung Marias mit dem Leichnam Jesu Christi

Pietà, Pieta, geographisch:
 Pietà (Malta), eine Stadt auf Malta
 Pieta (Kalifornien), Unincorporated community im Mendocino County, Kalifornien

Pieta, Pietà ist der Titel folgender Filme:
 Pieta (1983), Spielfilm von Carlo J. Caparas
 Pietà (2007), Spielfilm von Selma Vilhunen
 Pieta (2012), Spielfilm von Kim Ki-duk

Pietà ist der Familienname folgender Personen: 
 Agata della Pietà (ca. 1800), italienische Komponistin und Sängerin
 Michielina della Pietà (ca. 1700), italienische Komponistin und Musikerin
 Santa della Pietà (ca. 1725–1774), italienische Sängerin und Komponistin

Siehe auch:

 Pięta
 Ospedale della Pietà, Venedig
 Mater Dolorosa (Begriffsklärung)
 Pietta
 PIE TA